El término Agiabampo puede referirse a:

 Agiabampo, estuario ubicado entre los estados mexicanos de Sinaloa y Sonora;
 Agiabampo, localidad del Municipio de Navojoa en el estado de Sonora;
 Agiabampo Dos,  localidad del Municipio de Huatabampo, en el mismo estado;
 Agiabampo Uno, localidad del mismo municipio.
 Agiabampo Número Dos, localidad del mismo municipio.